Торкуновка — топоним:

Населённый пункт 
 Торкуновка — деревня в Аникановском сельском поселении Мценского района Орловской области

Другое 
 Торкуновка — древнерусский город, существовавший в домонгольское время